Соревнования по волейболу на Островных играх появились уже в первом их розыгрыше и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр. Во всех турнирах (кроме мужского в 2013 году, проведённого по круговой системе) сначала команды соревновались в групповом турнире, а затем выявляли призёров в плей-офф.

Победители турнира

Мужчины

Женщины

Титулы

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты по видам спорта всех Островных игр на islandgames.net 

Волейбол на Островных играх